Miejscowości w Polsce:
 Drożyska Wielkie
 Drożyska Średnie